Гайдамака — українське прізвище.
Гайдамака — народний повстанець, учасник гайдамацького руху на Правобережній (Західній) Україні
Гайдамака (фестиваль) — щорічний фестиваль козацького бойового Звичаю